Torstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Torstjärnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (36,4 ha)
Torstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Torstjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (9,9 ha)
Torstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lilla Torstjärnen, sjö i Hofors kommun, 
Torstjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (5,73 ha)
Torstjärnarna (Överhogdals socken, Härjedalen, 690711-144554), sjö i Härjedalens kommun, 
Torstjärnarna (Överhogdals socken, Härjedalen, 690742-144574), sjö i Härjedalens kommun, 
Torstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn